Бельченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Бельченко, Андрей Терентьевич (1873—1958) — русский дипломат.
 Бельченко, Василий Михайлович (1929—2009) — советский государственный и политический деятель, председатель Калининского областного исполнительного комитета.
 Бельченко, Евгения Ивановна (1928—2020) — почётный железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Бельченко, Наталья Юльевна (род. 1973) — украинская поэтесса и критик, переводчик.
 Бельченко, Сергей Саввич (1902—2002) — организатор партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, министр внутренних дел Белорусской ССР в 1943—1953 гг., генерал-полковник.
 Бельченко, Феодосий Лукьянович (1922—2004) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Бельченки — название ряда населённых пунктов.
 Бильченко